Riefenstahl ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Riefenstahl (1903–1993), deutschamerikanische Physikochemikerin und Hochschuldozentin, siehe Charlotte Houtermans
 Ferdinand Riefenstahl (1826–1870), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Hans Riefenstahl (1911/1912–2005), deutscher Heimatforscher
 Heinz Riefenstahl (1906–1944), deutscher Ingenieur
 Ilse Riefenstahl (1913–2003), deutsche Journalistin, Literaturagentin und Autorin
 Leni Riefenstahl (1902–2003), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Fotografin
 Robert Riefenstahl (1823–1903), deutscher Landschaftsmaler

Riefenstahl bezeichnet:
 Riefenstahl (Band), eine deutsche Band
 Villa Riefenstahl, Leni Riefenstahls Wohnhaus in Berlin-Schmargendorf

Siehe auch:
 Riefenstein
 Riefstahl